Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „64”:

Wojska Polskiego
64 Grudziądzki Pułk Piechoty

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 64 1860–1918

Niemiecki
 64 Pułk Piechoty im. Ks. Pruskiego Fryderyka Karola (8 Brandenburski) – sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Prenzlau i Angermünde; przydział w 1914: III Korpus Armijny

Rosyjski
 64 Kazański Pułk Piechoty